W Polsce
 Jakusze – wieś w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim, w gminie Trzebieszów
 Jakusze – dawna gromada

 Miejscowość na Ukrainie
 Jakusze – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie ratnowskim